Niemcy:
 Nahetal - rzeka, dopływ Renu
 Nahetal - rzeka, dopływ Schleuse

Zobacz też:
 Nahetal-Waldau